est la traduction anglaise du mot « univers ». Par sa proximité avec le français et pour des raisons marketing, il est courant qu'il soit conservé dans un contexte francophone.

Jeu vidéo 
 Universe, un jeu vidéo d'aventure sorti en 1994
 Universe, jeu vidéo de rôle sorti en 1983

Musique 
 Universe, un EP du boys band sud-coréano-chinois EXO, sorti en 2017,
 Universe, une chanson de cet album ;
 Universe, album du groupe allemand Modern Talking, sorti en 2003 ;
 Universe, album studio du chanteur suédois Mohombi commercialisé à 2014.

Voir aussi